Nora landskommun kan avse:
Nora landskommun, Uppland  (1863-1970)
Nora landskommun, Västmanland (1863-1951)
Nora landskommun, Ångermanland (1863-1951)